Dit is een overzicht van de wedstrijden in de strijd om de Turkse voetbalbeker in het seizoen 2006/07.

Eerste ronde

Tweede ronde

Groepsfase

Groepsfase: Groep A

Groepsfase: Groep B

Groepsfase: Groep C

Groepsfase: Groep D

Kwartfinale

Halve Finale

Finale 

2007
Turkije